Navnet Bethesda eller Betesda (hebræisk, בית-חסדא, "nådens hus") stammer fra Bethesda Dam i Jerusalem ved Fåreporten, Nævnt i Johannesevangeliet kapitel 5. Navnet kan også henvise til andre artikler:

Geografiske steder

Canada 
 Bethesda, Simcoe County, Ontario
 Bethesda, City of Prince Edward County, Ontario

Storbritannien 
 Bethesda, Wales

USA 
 Bethesda, Maryland
 Bethesda, North Carolina
 Bethesda, Ohio
 Bethesda, Delaware

Andet 
 Missionshuset Bethesda i København
 Bethesda Athletic F.C. – fra Bethesda, Wales
 Bethesda Naval Hospital (National Naval Medical Center) – i Bethesda, Maryland
 Bethesda Orphanage – i Savannah, Georgia
 Bethesda (Washington Metro) – en station i Washington Metro
 Bethesda Softworks – producent af computerspil
 Slaget ved Bethesda Kirke (Slaget ved Totopotomoy Creek) under Den amerikanske borgerkrig
 Bethesda-fontænen – i Central Park, New York
 The Angel of Bethesda – en bog skrevet af Cotton Mather
 Bethesda-systemet – et klassifikationssystem til cervical neoplasi
 Bethesda Prayer Centre – del af Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, Indien
 Bethesda Dam, Finland (senere: Piekkola-kilden) – en hellig kilde i Voipala, Sysmä, Finland
 Bethesda Hospital, Yogyakarta – et privathospital i Yogyakarta, Indonesien

Se også 
 Bethsaida
 Bethzatha